Блинда:
 Бли́нда, в военном деле — род щита, деревянная рама из двух стоек и двух поперечных брусьев, для прикрытия наступающих в прикопах, траншеях.
 Блинда — парус, который прежде ставился под бушпритом (наклонная носовая мачта). Блинда привязывался к блинда-рее.

Фамилия 
  (1951—2010) — футболист из Марокко.
 Блинда, Тадас  (1846—1877) — литовский народный герой, «народный мститель» XIX века.

См. также 
 Блиндаж